San Antonio kan avse:

 San Antonio (spanskt fartyg) – ett av Ferdinand Magellans fartyg under den första världsomseglingen
 San Antonio-klass – en fartygsklass med amfibiefartyg byggda för USA:s flotta

Geografi

Angola 

 Soyo (stad), Zaire,

Argentina 

 San Antonio, Misiones, 
 Aldea San Antonio, Entre Ríos, 
 San Antonio de Litín, Córdoba, 
 Departamento de San Antonio, Río Negro, 
 Departamento de San Antonio, Jujuy, 
 San Antonio de La Paz, 
 San Antonio, Paclín, 
 San Antonio, Jujuy, 
 Obispo Trejo, Córdoba,

Chile 

 San Antonio, Chile, 
 San Antonio kommun, Chile,

Colombia 

 San Antonio, Magdalena, 
 San Antonio (kommun), Tolima, 
 San Antonio, Tolima, 
 Fuente de Oro (ort), Meta,

Costa Rica 

 San Antonio, Costa Rica, Heredia, Cantón de Belén,

Ekvatorialguinea 

 Palé (provinshuvudstad), Annobón,

Filippinerna 

 San Antonio (Nueva Ecija), kommun, 
 San Antonio (Zambales), kommun, 
 San Antonio (Quezon), kommun, 
 San Antonio (Norra Samar), kommun,

Guatemala 

 San Antonio Suchitepéquez, kommunhuvudort, Departamento de Suchitepéquez, Municipio de San Antonio Suchitepéquez, 
 San Antonio Sacatepéquez, kommunhuvudort, Departamento de San Marcos, 
 San Antonio Palopó, kommunhuvudort, Departamento de Sololá, 
 San Antonio Aguas Calientes, kommunhuvudort, Departamento de Sacatepéquez,

Honduras 

 Villa de San Antonio (ort), Departamento de Comayagua, 
 San Antonio de la Cuesta, ort, Departamento de Comayagua, 
 San Antonio, Atlántida, 
 San Antonio, Departamento de Yoro, 
 San Antonio, Departamento de Ocotepeque, 
 San Antonio kommun, Copán, 
 San Antonio kommun, Intibucá,

Italien 

 Sant'Antonio di Gallura – kommun i Sardinien, Provincia di Olbia-Tempio,

Kuba 

 San Antonio del Sur, ort, Provincia de Guantánamo, 
 Manuel Tames, ort, Provincia de Guantánamo,

Mexiko 

 San Antonio, Ciudad del Maíz, 
 San Antonio Analco, ort, Oaxaca, San Felipe Usila, 
 San Antonio, Jaumave, 
 San Antonio Yodonduza Monteverde, ort, Oaxaca, San Antonino Monte Verde, 
 Poblete, Mexiko, ort, Oaxaca, Coatecas Altas, 
 Chinampa de Gorostiza (ort), Veracruz, 
 San Antonio Alpanocan, ort, Puebla, Tochimilco, 
 San Antonio, Sayula de Alemán, 
 San Antonio, Hostotipaquillo, 
 San Antonio de los Chacón, ort, Chihuahua, Satevó, 
 San Antonio, El Fuerte, 
 San Antonio, Juárez, 
 San Antonio del Maguey, ort, Guanajuato, San Felipe, 
 San Antonio del Tepozán, ort, Guanajuato, Dolores Hidalgo, 
 San Antonio kommun, San Luis Potosí, 
 San Antonio, Altamira, 
 San Antonio, Huejutla de Reyes, 
 San Antonio, Pantepec, 
 San Antonio, Xicotepec, 
 Los Manguitos (ort), Puebla, Zihuateutla, 
 San Antonio, Tantoyuca, 
 San Antonio, Tuxpan, 
 San Antonio, Huatabampo, 
 San Antonio, Morelia, 
 San Antonio, Xiutetelco, 
 San Antonio, Acapulco de Juárez, 
 San Antonio, Atotonilco de Tula, 
 San Antonio, Santa María Tonameca, 
 San Antonio, Xonacatlan, 
 San Antonio, Matlapa, 
 San Antonio, Tetipac, 
 San Antonio, Acámbaro, 
 San Antonio, Soteapan, 
 San Antonio, San Miguel Chimalapa, 
 San Antonio, Cotaxtla, 
 San Antonio, Palenque, 
 San Antonio, Ocosingo, 
 San Antonio, Coatlán del Río, 
 San Antonio, San Mateo Etlatongo, 
 San Antonio, Atzalan, 
 San Antonio, San Juan Guichicovi, 
 San Antonio, Tapalapa, 
 San Antonio, Tenejapa, 
 San Antonio, San Joaquín, 
 San Antonio, Nuevo Parangaricutiro, 
 San Antonio, Xalisco, 
 San Antonio, Yurécuaro, 
 San Antonio, San Fernando, 
 San Antonio, Metlatónoc, 
 San Antonio, Tlatlauquitepec, 
 San Antonio, Chichiquila, 
 San Antonio, Tepehuacán de Guerrero, 
 San Antonio, Zongolica, 
 San Antonio, Pueblo Nuevo, 
 San Antonio, Hueytamalco, 
 San Antonio, Motozintla, 
 San Antonio, Tepetongo, 
 San Antonio, Valle de Bravo, 
 San Antonio, Zinacantán, 
 San Antonio, Las Choapas, 
 San Antonio, Iliatenco, 
 San Antonio, Tamazunchale, 
 San Antonio, Jáltipan, 
 San Antonio, Bocoyna, 
 San Antonio, Amealco de Bonfil, 
 San Antonio, San Luis de la Paz
 San Antonio, San Felipe

São Tomé och Príncipe 

 Santo António (São Tomé och Príncipe), provinshuvudstad, Príncipe,

Spanien 

 Sant Antoni de Portmany, Balearerna, Illes Balears,

USA 

 San Antonio, Florida, ort, Pasco County, 
 San Antonio, Texas, Bexar County,

Se även 
 Sant Antoni de Portmany

Robotskapade Chileförgreningar